Béatrice de Souabe peut désigner une des deux filles de Philippe (1177 - 1208), duc de Souabe et roi des Romains, et d'Irène Ange (vers 1181 - 1208), princesse byzantine :
 Béatrice de Souabe (1198-1212), première de leurs filles, impératrice du Saint-Empire et reine de Germanie par son mariage avec l'empereur Otton IV.
 Béatrice de Souabe (1205-1235), quatrième de leurs filles, reine consort de Castille et de León par son mariage avec Ferdinand III de Castille. Son nom de baptême était Élisabeth, mais elle fut appelée Béatrice après la mort de sa sœur.

Homonymie dynastique